Евге́ний Медве́дев:
 Медведев, Евгений Алексеевич (род. 1985) — казахстанский ватерполист.
 Медведев, Евгений Владимирович (род. 1982) — российский хоккеист.
 Медведев, Евгений Николаевич (род. 1964) — российский политик.